En Pologne, Bogucice peut désigner :
 Bogucice est un quartier de la ville de Katowice.
 Bogucice, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Bogucice, un village dans la voïvodie de Łódź
 Bogucice, un village dans la voïvodie de Lublin
 Bogucice, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne